Antônio Wilson Vieira Honório, Coutinho (1934-2019), futbolista brasiler.
 Philippe Coutinho Correia (1992), futbolista carioca.